La β-iridisite (o beta-iridisite o anche iridisite-beta) è un minerale non accettato dall'IMA nel 1989 perché nella descrizione erano assenti i dati relativi alla diffrazione ai raggi X.

Il nome β-iridisite è destinato a distinguere il minerale dal normale solfuro di iridio..

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Solfuri e sali dello zolfo (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA